Сент-Женевьев () — по имени святой Женевьевы Парижской (423—512), чьи останки захоронены в парижской церкви Сент-Этьен-дю-Мон.

 Сент-Женевьев — коммуна во Франции, департамент Манш.
 Сент-Женевьев — коммуна во Франции, департамент Мёрт и Мозель.
 Сент-Женевьев — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена.
 Сент-Женевьев — коммуна во Франции, департамент Уаза.
 Сент-Женевьев — коммуна во Франции, департамент Эна.

См. также 
 Кладбище Сент-Женевьев-де-Буа
 Сент-Женевьев-де-Буа
 Сент-Женевьев-сюр-Аржанс